Honk — альбом — сборник лучших песен группы the Rolling Stones, он был выпущен 19 апреля 2019 года Promotone BV и Universal Music. На нём присутствуют песни с каждого студийного альбома группы, начиная с 1971 года. Honk включает в себя все 18 треков со сборника «Jump Back». Обычное издание содержит 36 треков, в то время как на делюкс издании содержится 10 бонусных треков — последние живые выступления группы.

Список композиций 

Цифровая делюкс версия содержит другой порядок первых 36 треков.

Чарты

Примечания 

Альбомы The Rolling Stones
Альбомы 2019 года